Корш:

Корш 
 Корш, Александр Всеволодович (1846 — ?) — русский врач.
 Корш, Валентин Фёдорович (1828—1883) — русский журналист, публицист, историк литературы, переводчик, брат Е. Ф. Корша.
 
 Корш, Карл (1886—1961) — немецкий революционер, теоретик марксизма.
 Корш, Мария Валентиновна (Чепинская) — русская переводчица, составитель «Краткого словаря мифологии и древностей» (1894), дочь В. Ф. Корша.

Двойные фамилии 
 Корш-Саблин, Владимир Владимирович (1900—1974), кинорежиссёр, актёр кино.

Населённые пункты 
 Корш — село, Рутульский район Дагестана